Sveg kan syfta på:

 Sveg – tätort i Sverige
 Svegs socken – en socken i Härjedalen
 Svegs landskommun – en tidigare kommun i Jämtlands län 1863–1967
 Svegsmons municipalsamhälle – ett municipalsamhälle 1908–1937
 Svegs köping – tidigare administrativ köping i Sverige 1937–1971
Svegs kommun – en tidigare kommun i Jämtlands län 1971–1974
 Svegs församling – en församling i Härnösands stift i Härjedalens kommun –2006
Svegs kyrka – en kyrkobyggnad i centrala Sveg
 Svegs distrikt – ett distrikt i Härjedalens kommun och Jämtlands län 2016–
 Svegs landsfiskalsdistrikt – ett landsfiskalsdistrikt i Jämtlands län 1918–
 Svegs tingsrätt – ett tingslag i Härjedalen 1971–2004
 Svegs och Hede tingslag – ett tingslag i Härjedalen 1948–1971
 Svegs tingslag – ett tingslag i Jämtlands län i Härjedalen –1948
 Svegs flygplats – tidigare namn på en regional flygplats som ligger 4 kilometer nordost om Sveg i Härjedalen, se Härjedalen Sveg Airport
Svegs IK, idrottsklubb i Sverige